Andry est un nom de famille, notamment porté par :

 Andry (1912 - 2006), peintre suisse,
 Charles-Louis-François Andry (1741 - 1829), médecin français.
 Nicolas Andry (1658-1742), médecin français.
 François Augustin Andry (1844 - 1908), général de division français,
 Pierre Andry (1990 -), joueur français de handball.